

Бозджаада — острів у Егейському морі (грецька назва Тенедос)
 Бозджаада — ільче, іл Чанаккале
 Бозджаада — буджак, ільче Бозджаада, іл Чанаккале
 Бозджаада — місто, ільче Бозджаада, іл Чанаккале